Nikołaj Aleksandrowicz Tichonow (1905-1997) – radziecki polityk
 Nikolaj Siemionowicz Tichonow (1896-1979) – radziecki pisarz
 Nikołaj Władimirowicz Tichonow (1982) – rosyjski kosmonauta